Ledizione 1979-80 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell Bp. Honvéd SE, che conquista il suo sesto titolo.

Capocannoniere del torneo fu László Fazekas dell'Újpesti Dózsa con 36 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Bp. Honvéd SE campione d'Ungheria 1979-80.
 Székesfehérvári MÁV Előre, Székesfehérvári MÁV Előre e Pécsi VSK retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1980-1981: Bp. Honvéd SE qualificato.
 Coppa UEFA 1980-1981: Újpesti Dózsa e Vasas SC qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1979
Calcio nel 1980
Campionato ungherese di calcio